Камоапита 2. Сексион има више значења:

 Камоапита 2. Сексион, Ел Корозо (Пичукалко), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Камоапита 2. Сексион, Ел Синаи (Пичукалко), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Камоапита 2. Сексион, Сентро (Пичукалко), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику